Abū Sufyān ibn al-Ḥārith – cugino germano e fratello di latte di Maometto
 al-Nadr ibn al-Harith – coreiscita che avversò l'azione riformatrice religiosa di Maometto
 Al-Mundhir ibn al-Harith – filarca dei Ghassanidi 
 Juwayriyya bint al-Harith – moglie di Maometto
 Maymuna bint al-Harith – moglie di Maometto
 Ubayda ibn al-Harith – cugino paterno di Maometto
 Zaynab bint al-Harith – ebrea vissuta in Arabia che si oppose alle predicazioni di Maometto